Вергитон до Росарио Кальмон (также известный как Сомалиа) (; ) — бразильский футболист, полузащитник венгерского клуба «Ференцварош».

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2007 году в «Бангу». За 4 года в клубе четырежды был отдан в аренду: «Резенди» (2008), «Мадурейра» (2009), «Парана» (2010) и «Ференцварош» (2011—2012). С последним в 2012 подписал контракт на постоянной основе. Через 3 года перешёл в состав французского клуба «Тулуза». В августе 2018 года перешёл в саудовский футбольный клуб «Аль-Шабаб». 29 сентября 2020 года вновь стал игроком венгерского «Ференцвароша».

Статистика

Достижения 
 Чемпион Венгрии: 2015/16, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка Венгрии: 2014/15
 Обладатель Кубка венгерской лиги: 2012/13, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Венгрии: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Бангу»
Игроки ФК «Резенди»
Игроки ФК «Парана»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд